Yeadon – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Yeadon – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania